Ytterøy ist der Name von

 einer Insel im Trondheimfjord
 einer Doppelendfähre der Reederei Reederei FosenNamsos Sjø, siehe Ytterøy (Schiff)